Суперкубок Ізраїлю з футболу 2017 — 22-й розіграш турніру (27-й, включаючи неофіційні розіграші). Матч відбувся 10 серпня 2017 року між чемпіоном Ізраїлю Хапоель (Беер-Шева) та володарем кубка Ізраїлю Бней-Єгуда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 
 Матч на soccerway 

2017
Ізраїль
Серпень 2017